Der Steyr VI oder Steyr 60 ist ein Sportwagen, den die Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft (ab 1926: Steyr-Werke) im Jahr 1922 herausbrachte. Bis 1928 gab es mehrere Ausführungen, die alle auf einer Kombination des Fahrgestells vom leichten 4-Zylinder-Typ IV mit dem Motor vom 6-Zylinder-Typ II und seinen Weiterentwicklungen beruhten.

Obwohl Kleinserien entstanden, war fast jeder Wagen mit Besonderheiten ausgestattet. Es gab einen Steyr VI Sport, Typ Klausen, der später zum Steyr Klausen Sport mit bis zu 155 PS Motorleistung wurde. Daneben gab es verschiedene Fahrzeuge mit der Bezeichnung Steyr VI Sport, die Motoren bis zu 4,4 Litern Hubraum und 100 PS Leistung besaßen.

Ab 1923 erzielten diese Fahrzeuge respektable Platzierungen bei Rennen, wie zum Beispiel der Targa Florio, am Klausenpass, in Mugello, auf der Avus, am Semmering usw. und machten die Marke Steyr bekannt.

Technische Daten 

 T4 = 4-türiger Tourenwagen
 R2 = 2-türiger Roadster

Literatur 
 Werner Oswald: Deutsche Autos 1920–1945, Motorbuch Verlag Stuttgart, 10. Auflage (1996), ISBN 3879435197

Weblinks 
 Weitere Informationen über die Steyr-Modelle VI und Klausen Sport

0006
Tourenwagen
Roadster